Criconemoides är ett släkte av rundmaskar. Criconemoides ingår i familjen Criconematidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Criconemoides